Джон Уилер:
  (1825—1863) — американский военный, полковник, погибший в сражении при Геттисберге.
 Уилер, Джон Арчибальд (1911—2008) — американский физик-теоретик.
 Уилер, Джон Парсонс (1944—2010) — американский политик и общественный деятель.